The Slim Princess (1915), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van E.H. Calvert
The Slim Princess (1920), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger